Streetz steht für:

 Streetz (Dessau-Roßlau), einen Ortsteil der Stadt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt 
 Streetz (Dannenberg), einen Ortsteil der Stadt Dannenberg (Elbe) in Niedersachsen